

Sigle 
AHR peut signifier :
 .

AhR peut signifier :
 récepteur d'aryl hydrocarbone, une protéine codée par le gène ahr (il s'agit d'un facteur de transcription régulant l'expression de certains gènes).

Patronyme 

 Gustav Åhr (1996-2017), un rappeur et chanteur américain.

Toponyme 

 Ahr, une petite rivière d'Allemagne.